Nikolaus Schmiterlow ist der Name folgender Personen: 

* Nikolaus Schmiterlow († 1485), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald 
 Nikolaus Schmiterlow († 1539), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund, siehe Nikolaus Smiterlow
 Nikolaus Schmiterlow († 1571), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald 
 Nikolaus Schmiterlow (III.), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald